Rakojad – gatunek ptaka
 Rakojady – wieś w woj. wielkopolskim